IFAF steht als Abkürzung für:
 International Federation of American Football, Weltverband für die Sportart American Football
 Institut für angewandte Forschung Berlin, ein Verbund Berliner Hochschulen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

Abkürzung